El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1998 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Alamodome de San Antonio, Texas. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kentucky, su séptimo título y el segundo en tres años, tras el logrado en 1996, derrotando a la Universidad de Utah, que alcanzaba su segunda final, tras el título logrado en 1944. Jeff Sheppard, de los Wildcats, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – Greensboro, North Carolina

Final Regional

West Regional – Anaheim, California

Final Regional

South Regional – St. Petersburg, Florida

Final Regional

Midwest Regional – St. Louis, Missouri

Final Regional

Final Four @ San Antonio, Texas

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1998
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA